Wat Aranyik ist der Name zweier buddhistischer Tempelanlagen in Nordthailand:
 Wat Aranyik (Phitsanulok)
 Wat Aranyik (Sukhothai)